Trichaulax kan syfta på:

 Trichaulax (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Trichaulax (växter) – ett släkte växter